El III Campionat d'Europa de Ciclisme en Ruta es va celebrar a Glasgow, Escòcia, entre el 5 i el 12 d'agost de 2018 sota l'organització de la Unió Europea de Ciclisme (UEC) i la Federació Britànica de Ciclisme.

Els Campionats d'Europa júnior (menys de 19 anys) i sub-23 (menys de 23 anys) es van disputar tres setmanes abans, entre el 12 i 15 de juliol, a Brno a la República Txeca.

Medaller elit

Medaller total

Resultats

Homes

Sub 23

Júnior

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 

Competicions ciclistes del 2018